lord: angol főnemesi cím
Lord: magyarországi könnyűzenei együttes
Lord: manga
Lord: folyó Kanadában, British Columbiában